Воклен () — французская фамилия. Известные носители:
 Воклен, Луи Никола (1763—1829) — французский химик.
 Воклен, Сэмюэл Мэтьюс (1856—1940) — американский инженер
 Воклен де ла Френэ, Жан (1536—1607) — французский поэт.